Дэнси — фамилия. Известные носители:
 Дэнси, Джонатан (род. 1946) — британский философ.
 Дэнси, Клод (1876—1947) — помощник начальника Секретной разведывательной службы, более известной как МИ-6.
 Дэнси, Хью (род. 1975) — британский актёр.